Това е списък с учителите, преподавали в последните 4 години от съществуването на Солунската българска търговска гимназия, по книгата на Георги Кандиларов, бивш директор на гимназията, „Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии)“, 1930 година.

Бележки